

Persone  
 Ezequiel Lavezzi – ex calciatore argentino di origini italiane
 Mario Lavezzi – cantautore italiano

Geografia 
 Isole di Lavezzi – isola delle Bocche di Bonifacio, fra la Sardegna e la Corsica